Jani Khel (district), een van de 11 districten van de provincie Paktia in Afghanistan
 Jani Khel (plaats), het districtscentrum van het Afghaanse district Jani Khel